Az Elemér szó jelentései:

 Elemér, férfinév
 Elemér, település Szerbiában, Vajdaságban